Ssentongo ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Apaloryamam Ssentongo (1936–2019), ugandischer Geistlicher, Bischof von Moroto
 Robert Ssentongo (* 1986), ugandischer Fußballspieler